«Viva la Vida or Death and All His Friends» — четвертий повноформатний студійний альбом гурту Coldplay.

Композиції 
 Life in Technicolor — 2:29
 Cemeteries of London — 3:21
 Lost! — 3:55
 42 — 3:57
 Lovers in Japan/Reign of Love — 6:51
 Yes — 7:06
 Viva la Vida — 4:01
 Violet Hill — 3:42
 Strawberry Swing — 4:09
 Death and All His Friends — 6:18

Над записом працювали 
Coldplay
 Кріс Мартін — вокал, гітара, клавішні
 Джонні Бакленд — гітара
 Ґай Берімен — бас-гітара
 Уїл Чемпіон — барабани

Технічний персонал

Альбоми Coldplay
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Parlophone
Альбоми, спродюсовані Браяном Іно
Червень 2008